Jean Hay peut désigner :

 Jean Hay ou Jean Hey, peintre français du  ;
 Jean Hay, jésuite écossais du  ;
 Jean Hay (1893-1945), homme politique français du .